Вальверде-де-ла-Вера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 47 км². Население — 584 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 156 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página con Información Relevante
 Guía Turística 

Муниципалитеты Касереса